I Campionati europei di curling 2019 sono stati la 45ª edizione dei campionati europei di curling. Le partite dei Gruppi A e B si sono svolte dal 16 al 23 novembre 2019 al The Olympia Rink di Helsingborg, in Svezia. Le partite del Gruppo C si sono giocate al Brașov Olympic Ice Rink di Brașov, in Romania, dal 13 al 17 aprile 2019.

Questa edizione del torneo ha determinato le squadre direttamente qualificate ai Campionati mondiali di curling 2020 e quelle ammesse alle fasi di qualificazione per i mondiali.

Per ragioni di sponsorizzazione il torneo era noto con il nome Le Gruyère AOP European Curling Championships.

Uomini

Gruppo A

Squadre

Round robin

Classifica

Turno 1

Turno 2

Turno 3 

1La Norvegia è stata dichiarata perdente, avendo schierato l'alternate con una scopa nuova, in violazione alla regola C3(g).

Turno 4

Turno 5

Turno 6

Turno 7

Turno 8

Turno 9

Fase finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale 1º posto

Donne

Gruppo A

Squadre

Round robin

Classifica

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Turno 4

Turno 5

Turno 6

Turno 7

Turno 8

Turno 9

Fase finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale 1º posto

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Campionati europei di curling
Curling nel 2019